Joyce Williams (1944–), ex tennista britannica, conosciuta anche come Joyce Barclay e Joyce Hume.
Joyce Williams, tennista degli anni 30.
Joyce Williams, attrice.